Knox [noks] může znamenat:

Příjmení osob
 Amanda Knoxová (* 1987) – americká občanskoprávní aktivistka a spisovatelka
 Belle Knox (* 1995) – americká pornoherečka
 Henry Knox (1750–1806) – americký důstojník a první ministr války
 John Knox (1514–1572) – skotský náboženský reformátor
 Ronald Knox (1888–1957) – anglický katolický kněz a spisovatel

Přezdívka
 Ian 'Knox' Carnochan – frontman britské punkové skupiny The Vibrators
 Ostatní
 Fort Knox – základna americké armády a jeden z největších skladů bankovního zlata
 Knox (automobilka) – americká automobilka (1900–1914)
 Knox County – název několika amerických okresů
 Swiss Fort Knox – pevnost pro ukládání dat ve Švýcarsku
 Třída Knox – třída amerických fregat
 Hříchy pro pátera Knoxe – kniha a seriál Josefa Škvoreckého